Château de Combreux, à Combreux (Loiret)
 Château de Combreux, à Tournan-en-Brie (Seine-et-Marne)

Combreux